Аrkadija je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Peloponez.

Općine i zajednice 

Bivše općine: 
Mylaon (1830-ih – 1912.)

Arkadija